Plaats in Indonesië
 Suka Maju (Lawe Sigala-Gala), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Tenggara in de provincie Atjeh
 Suka Maju (Simeulue Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Simeulue in de provincie Atjeh
 Suka Maju (Sultan Daulat), een plaats in het bestuurlijke gebied Subulussalam in de provincie Atjeh
 Suka Maju (Air Nipis), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkulu Selatan in de provincie Bengkulu
 Suka Maju (Mestong), een plaats in het bestuurlijke gebied Muaro Jambi in de provincie Jambi
 Suka Maju (Binjai Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Binjai in de provincie Noord-Sumatra
 Suka Maju (Medan Johor), een plaats in het bestuurlijke gebied Medan in de provincie Noord-Sumatra
 Suka Maju (Lolomatua), een plaats in het bestuurlijke gebied Nias Selatan in de provincie Noord-Sumatra
 Suka Maju (Lolowau), een plaats in het bestuurlijke gebied Nias Selatan in de provincie Noord-Sumatra
 Suka Maju (Natal), een plaats in het bestuurlijke gebied Mandailing Natal in de provincie Noord-Sumatra
 Suka Maju (Pasaribu Tobing), een plaats in het bestuurlijke gebied Tapanuli Tengah in de provincie Noord-Sumatra
 Suka Maju (Sibolangit), een plaats in het bestuurlijke gebied Deli Serdang in de provincie Noord-Sumatra
 Suka Maju (Tanjung Tiram), een plaats in het bestuurlijke gebied Batu Bara in de provincie Noord-Sumatra
 Suka Maju (Bagan Sinembah), een plaats in het bestuurlijke gebied Rokan Hilir in de provincie Riau
 Suka Maju (Batang Peranap), een plaats in het bestuurlijke gebied Indragiri Hulu in de provincie Riau
 Suka Maju (Rambah), een plaats in het bestuurlijke gebied Rokan Hulu in de provincie Riau
 Suka Maju (Batu Raja Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra
 Suka Maju (Buay Madang Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra

Zie ook 
 Sukamaju, doorverwijspagina